

Film 
 Sangue misto (Bhowani Junction) – film del 1956
 Sangue misto (Mixed Blood) – film del 1985

Musica 
 Sangue Misto – gruppo musicale italiano
 Sangue Misto – canzone dell’album Mowgli del rapper italiano Tedua